Ermita de la Sangre puede hacer referencia a las siguientes ermitas:

 Ermita de la Sangre de Castalla, España.
 Ermita de la Sangre de Sagunto, España.